Gillming ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Gillming alias Jonny Hill (* 1940), österreichischer Musiker, Texter, Produzent und Entertainer
 Folke Gillming alias Folke Tegetthoff (* 1954), österreichischer Schriftsteller und Erzähler